Briaucourt ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Briaucourt (Haute-Marne) im Département Haute-Marne
Briaucourt (Haute-Saône) im Département Haute-Saône